Asbóth József (1917–1986) Roland Garros-győztes magyar teniszező
 Asbóth József (1953) újságíró, műsorvezető